Познания — польский регбийный клуб, основанный в 1956 году и является одним из старейших клубов в Польше.
 (1572) Познания — астероид главного пояса, открытый 22 сентября 1949 года.